Bojan Pirc je lahko:
 Bojan Franc Pirc, zdravnik
 Bojan Frančišek Pirc, zdravnik